Düringen bezeichnet

 die ehemaligen deutschen Namen von Denney in der französischen Region Franche-Comté
 Düringen (Wölferlingen), einen Ortsteil von Wölferlingen im Westerwaldkreis
 Thüringen (alte Schreibvariante)